Pueblocultuur, de prehistorische bevolking
 Pueblovolkeren, de huidige volkeren